wykluczenie społeczne
 wykluczenie cyfrowe
 B-wykluczenie – umowny podział użytkowników Internetu
 wykluczenie z Kościoła, związku wyznaniowego